Gonzalo es un nombre propio, ejemplo:
 Gonzalo, nombre masculino.
 Gonzalo (1956), cantante español.
 Huracán Gonzalo, ciclón tropical de la temporada de huracanes de 2014 en el Atlántico Norte.